

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Halinowo – część miasta Aleksandrów Kujawski
 Halinowo – część wsi Wiśniewo w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo

Inne 
 Halinowo – w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo
 Halinowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
 Halinowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też 
 Halinów